Warlpiri – tribù aborigena australiana
 Lingua warlpiri